La Geste Serpentine est un roman (1978) de Frédérick Tristan qui raconte la quête d'un homme à la recherche d'une histoire dont il entendit le début dans sa jeunesse et dont il va retrouver la suite par bribes dans différents pays. Écrit comme un conte, ce récit fut à la base du concept de nouvelle fiction et peut être considéré comme une œuvre emblématique de l'auteur, qui sera plus tard bénéficiaire du Prix Goncourt, en 1983.

Notes et références 

Roman français paru en 1978